Buliņa ist der Familienname folgender Personen:

 Sandra Buliņa (* 2001), lettische Biathletin
 Sanita Buliņa (* 2001), lettische Biathletin